Kaltwasser steht für:
 in der Haustechnik nicht erwärmtes Brauchwasser oder Trinkwasser
 in der Verfahrenstechnik Wasser als Kälteträger, das im Gegensatz zu Kühlwasser direkt genutzt wird, siehe Kaltwasser (Technik)

Kaltwasser ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Georg Kaltwasser (1927–2011), deutscher Bibliothekar
 Johann Friedrich Salomon Kaltwasser (1752–1813), deutscher Altphilologe
 Karl Kaltwasser (1894–1979), deutscher Schriftsteller
 Martin Kaltwasser (1965–2022), deutscher Künstler und Hochschullehrer
 Tillmann Kaltwasser (1959–1998), deutscher Architekt
 Vera Kaltwasser (* unbek.), deutsche Supervisorin, Theaterpädagogin, Rundfunk- und Buchautorin

Kaltwasser heißen folgende geographische Objekte:

Orte, Gemeindeteile:
 Kaltwasser (Bollschweil), Ortsteil der Gemeinde Bollschweil, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Kaltwasser (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kaltwasser (Neißeaue), Ortsteil der Gemeinde Neißeaue, Landkreis Görlitz, Sachsen

 Kaltwasser (Gemeinde Stadl-Predlitz), Ortsteil von Stadl-Predlitz, Bezirk Murau, Steiermark

 Kaltwasser (Ujest), Ortschaft in der Gemeinde Ujest, Powiat Strzelecki, Woiwodschaft Oppeln, Oberschlesien, Polen (polnisch Zimna Wódka)
 Zimne Wody,  Ortschaft in der Gemeinde Lewin Kłodzki, Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (ehem. Kaltwasser, Kreis Glatz)
 Zimna Woda (Lubin), Ortschaft in der Stadt- und Landgemeinde Lubin, Powiat Lubiński, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (ehem. Kaltwasser, Kreis Lüben)
 Symna Woda, Ortschaft in Oblast Lwiw, Ukraine (ehem. Kaltwasser, Kreis Lemberg)
 Calvaser, Ortsteil der rumänischen Gemeinde Șeica Mare, Rumänien (dt. Kaltwasser, ungarisch Hidegvíz)
 Riofreddo (Tarvis) / Kaltwasser, Ortschaft in der Gemeinde Tarvis, Friaul, Italien
 Studená Voda (Božanov), Ortsteil von Božanov, Okres Náchod, Tschechien (dt. Kaltwasser)
 Studená Voda (Zaječice), Ortsteil von Zaječice, Okres Chrudim, Tschechien (dt. Kaltwasser)

Gewässer:
 Studená voda (Świdna), linker Zufluss des Vojtovický potok (pl. Świdna), Tschechien (dt. Kaltwasser)
 Kaltwasser (Chalti Wasser), Fluss am Westhang des Monte Leone
 Chaltwassergletscher über dem Simplonpass in der Schweiz.

Siehe auch:
 Kaltes Wasser